Steinrode ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Steinrode, ein Ortsteil der Gemeinde Sonnenstein im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Steinrode, ein Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mittelalterliches Dorf Steinrode, ein außerschulischer Lernort im Kaufunger Wald

in Polen:
 Steinrode, Kreis Wongrowitz, Westpreußen, seit 1945: Grzybowice, Ortsteil von Skoki, Woiwodschaft Großpolen

in Russland:
 Steinrode (bis 1938: Skrusdienen), Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Marksowo, Siedlung in der Oblast Kaliningrad